Хлебниковский сельский округ

Калининградская область 

 Хлебниковский сельский округ Краснознаменского района (до 2008 года)

Марий Эл 

 Хлебниковский сельский округ Мари-Турекского района

Тверская область 

 Хлебниковский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)